«Груз 200» — российский триллер  2007 года режиссёра и сценариста Алексея Балабанова о жестоких нравах провинциального города на закате советской эпохи и персонажах той поры.

Картина участвовала во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Фильм получил приз Гильдии российских кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр». Фильм вышел в российский прокат 14 июня 2007 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит в конце лета — начале осени 1984 года в вымышленных населённых пунктах СССР — провинциальных городках Нижнем Волоке и Ленинске, посёлке Каляево, а также в Ленинграде. Константин Черненко занимает пост генерального секретаря ЦК КПСС, идёт война в Афганистане.

Ленинградский профессор кафедры научного атеизма Артём Казаков по дороге к матери в Ленинск заезжает к своему брату — Михаилу, в Нижний Волок, которому жалуется на нигилизм своего сына и его любовь к «тусовкам». Он знакомится с фарцовщиком Валерой — молодым человеком своей племянницы Лизы.

Пара должна на следующий день ехать на отдых, на дачу, но Валера пытается уговорить Лизу пойти с ним на позднюю дискотеку. Получив отказ, он отправляется туда один. На дискотеке Валера встречает Анжелику, подругу Лизы, дочь секретаря райкома КПСС.

Тем временем у Артёма, едущего в Ленинск уже в темень, ломается автомобиль и он съезжает на обочину в поисках помощи. Идя по просёлочной дороге, он встречает странного молчаливого человека в голубой рубашке — как впоследствии окажется, местного капитана милиции Журова, который указывает пальцем на дом позади себя — хутор Алексея — самогонщика, судимого за убийство. Попросив своего наёмного работника, вьетнамца Суань Ван Хэя по прозвищу Сунька помочь с ремонтом машины, Алексей приглашает Артёма к столу. Между ними завязывается спор о Боге, в котором Алексей высказывает идею о постройке на своей земле Города Солнца. Сунька устраняет неисправности автомобиля. Подвыпивший Артём не решается продолжать путь и вынужден вернуться к брату в Нижний Волок.

На хутор, за спиртом, приезжают Валера с Анжеликой. Валера уходит в дом и оставляет девушку одну в машине. Анжелику примечает капитан Журов, он пристально разглядывает её сквозь стекло автомобиля и уходит в темноту. Напуганная, она заходит в дом за Валерой и застаёт его сильно выпившим за столом с так же пьяным Алексеем. Валера падает на пол без чувств, а нетрезвый, разгорячённый Алексей желает заполучить девушку, из-за чего его супруга Антонина прячет Анжелику за печкой, потом в хлеву, в конце концов, запирая в бане. Алексей засыпает за столом.

Журов, знакомый с Алексеем и наблюдавший за всем происходящим, велит Суньке отпереть баню. Зайдя, они находят Анжелику с ружьём в руках, Капитан без сопротивления отнимает оружие и начинает домогаться до Анжелики. Сунька требует оставить девушку в покое. Журов в ответ убивает вьетнамца.

Капитан насилует Анжелику горлышком водочной бутылки, лишая её девственности, после чего увозит девушку на милицейском мотоцикле. По дороге капитан останавливается у телефона-автомата и сообщает милиции о трупе на хуторе. Анжелика пытается запугать насильника отцом-партийной «шишкой» и женихом-десантником, на что Журов никак не реагирует. Капитан привозит девушку к себе домой и приковывает наручниками к изголовью кровати, оставляя под надзором своей матери-алкоголички — выжившей из ума старухи, которая совершенно не воспринимает происходящее вокруг неё. Всё время она проводит перед телевизором, где вперемешку показывают выступления эстрадных певцов и заседания ЦК КПСС. Анжелику она принимает за невесту сына и заботливо предлагает ей пирожки и выпивку. Журов объясняет ей, что девушка ему противится, так как до сих пор любит другого — жениха-десантника, который служит в Афганистане.

Тем временем в Нижний Волок приходит известие о прибытии из Афганистана груза 200 — семи цинковых гробов с телами военнослужащих, среди которых оказывается и сержант Николай Горбунов, тот самый десантник и жених Анжелики. Брат Артёма Михаил, работающий местным военкомом, находится в сильно возбуждённом состоянии из-за происходящих событий — пропажи молодого человека своей дочери, пропажи её подруги, а также прибытии гроба с погибшим Горбуновым, которого он знал ещё ребёнком. Приходит звонок из Ленинского военкомата — помочь с похоронами в связи с нехваткой людей из-за летних отпусков. Разъярённый Михаил предлагает задействовать местную милицию.

Для захоронения сержанта Горбунова связываются с Журовым, который соглашается помочь. Вместе со своими сослуживцами он едет на аэродром, где из транспортного самолёта Ил-76 Аэрофлота выгружают гробы с погибшими. В этот же самолёт загружаются отряды десантников для отправки в Афганистан. Милиционеры забирают гроб и отвозят на квартиру Журова, где он с коллегой вскрывает его, достаёт тело Горбунова (посиневший труп одет в «дембельский» мундир и обут в кроссовки) и кладёт его рядом со спящей Анжеликой. Та просыпается. Капитан сообщает девушке: «Жених приехал». Анжелика в ужасе падает на пол и впадает в истерику.

В отделение милиции, где служит Журов, поступает вызов по поводу пьяного дебоша. Капитан, будучи во главе милицейского наряда, приезжает по адресу, где стреляет в хозяина квартиры. Раненого забирают в отделение, где помещают в "обезьянник". Тот продолжает хулиганить. В ответ милиционеры жестоко избивают задержанного, после чего оформляют побег и отвозят его к Журову домой, где алкоголик насилует девушку. Капитан молча наблюдает за процессом, затем убивает алкоголика из табельного оружия и с грустью сообщает матери, что Анжелика по-прежнему не любит его.

По делу об убийстве вьетнамца задерживают хозяина хутора Алексея. Журов напоминает ему, что он у него в долгу, и Алексей берёт вину на себя. Артём, наблюдавший за его арестом, решает разузнать о деле у Антонины и встречает её у дверей прокуратуры. Узнав правду, он отказывается быть свидетелем по делу, оправдываясь тем, что это испортит его репутацию у себя в учреждении в Ленинграде. Алексея приговаривают к высшей мере наказания. После этого его выводят в коридор под предлогом свидания и в коридоре убивают выстрелом в затылок.

Капитан Журов приезжает к родителям Анжелики и забирает под предлогом вещдоков письма её погибшего жениха из Афганистана. Сидя перед кроватью, на которой лежат два трупа (причём труп Горбунова уже заметно разложился и почернел) и девушка, милиционер неспешно зачитывает ей послания любимого, не обращая внимания на её страдания.

Антонина достаёт закопанное у реки ружьё и отправляется в Ленинск мстить Журову. Она проникает в квартиру, заходит в комнату с Анжеликой и убивает читающего письмо капитана. Девушка истерически умоляет Антонину помочь, но женщина разворачивается и уходит, закрывая за собой дверь. Голая Анжелика, рыдая, сползает на пол в окружении трёх трупов. Открывшая дверь Антонине мать Журова в это время смотрит по телевизору выступление Константина Черненко на заседании ЦК КПСС.

Потрясённый после поездки агностик Артём не может смириться с собой из-за дела Алексея. Он пропускает занятия и приходит в местный храм, где изъявляет желание креститься. Скрывшийся Валера на концерте группы «Кино» в Ленинграде знакомится с сыном Артёма Славиком, которому предлагает стать его напарником в деле фарцовки.

В ролях

Идея создания сюжета 

Идея создания фильма, в центре сюжета которого кумулятивный эффект одновременного распада общества и личности, зрела у Балабанова с конца 1990-х годов, однако только в 2006 году пришло «самое время с людьми поговорить про ту эпоху». По оценке продюсера Сергея Сельянова, это был один из главных замыслов режиссёра.

В начальных титрах фильма указано, что «фильм основан на реальных событиях». По словам режиссёра, все показанные в фильме истории так или иначе происходили в действительности. Часть эпизодов, по словам Балабанова, он знал из своего личного опыта и пережил сам. Что-то Алексею Октябриновичу рассказывали люди, когда тот путешествовал в 1983—1984 годах по Сибири и Дальнему Востоку, будучи ассистентом режиссёра на Свердловской киностудии. В те годы съёмочная группа киностудии работала над фильмом «Путь к восходу», повествующей о землепроходцах XVII века, направившихся на Восток. Так Балабанов объехал Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Якутию и Норильск. Люди рассказывали ему про случаи из своей жизни и жизни соседей, которые режиссёр и соединил в единый сюжет. По признанию Балабанова, он брал радикальные истории, чтобы показать, «насколько беспредельным было время». Год же 1984 был выбран потому, что тогда, по словам режиссёра, произошло фактическое завершение советской эпохи - после смерти Андропова и «страна заметно изменилась, в обществе зрели новые, непонятные настроения».

Эпизод с «грузом 200», показанном в фильме, Балабанов объяснил так: когда уже шла Афганская война, он c 1981 по 1983 год служил в управлении дивизии транспортной авиации «Ил-76». Его сосед, лётчик, который и возил все эти «грузы 200», рассказывал, что иногда эти ящики пропадают. Что потом с ними происходило, оставалось неизвестным, поэтому Балабанов придумал такую историю.

Также Алексей Балабанов рассказывал, что лично знал человека, который торговал шкурами и носил майку с надписью «СССР», что его бывшую девушку изнасиловали бутылкой. Относительно показанного в фильме милицейского произвола режиссёр пояснил, что его самого, когда он был ещё школьником, били в отделении милиции «и палками, и ногами, и как угодно».

Упаковка DVD первого издания фильма снабжалась надписью «11-й фильм Алексея Балабанова», намекающей на аналогию с творчеством Квентина Тарантино, славящегося нестандартными шокирующими зрителя ситуациями в своих фильмах и также в некоторых фильмах указывающего их нумерацию. Однако некоторые критики отметили, что сравнение фильма «Груз 200» с фильмами Тарантино прошло бы не в пользу Балабанова.

Съёмки 
Съёмки осуществлялись в Череповце (в эпизоде, где Журов увозит девушку к себе домой, видна панорама «Северстали»), Новой Ладоге, Старой Ладоге, Выборге и Пскове (сцена на аэродроме).

Фильм вызвал споры ещё на стадии подготовки к съёмкам. Главные роли писались специально под Евгения Миронова и Сергея Маковецкого; Миронов должен был сыграть капитана Журова, а Маковецкий — профессора научного атеизма. Оба актёра отказались от участия в картине после прочтения сценария, а Сергей Маковецкий посоветовал Алексею Балабанову вообще отказаться от съёмок этого фильма, хотя в итоге озвучил написанного под него персонажа. Многие актёры, включая Кирилла Пирогова, прочитав сценарий, отказывались от участия в ленте. Изначально Алексей Полуян, сыгравший капитана Журова, должен был исполнить роль хозяина квартиры алкоголиков, которого милиционер-маньяк заставляет насиловать Анжелику, однако актёр не хотел играть голым, потому как после операции у него остался след на теле. Леонида Бичевина, сыгравшего роль спекулянта, на съёмочную площадку привела уже утверждённая к тому моменту Агния Кузнецова, с которой актёр тогда состоял в отношениях.

Оператор Сергей Астахов, работавший до этого на 7 картинах Балабанова, негативно отнёсся к задумке режиссёра и отказался снимать «Груз 200», после чего творческий дуэт двух кинематографистов распался (есть иная версия) . Александр Симонов, заменивший Астахова, вспоминал, как в первые дни производства фильма он пошутил, что картину нужно отдать на дубляж Гоблину, чем обидел некоторых членов съёмочной площадки.

Квартиру капитана Журова построили в павильоне в бывшем кинозале заброшенного ДК «Невский» в Санкт-Петербурге, а вид из окна на индустриальный пейзаж отсняли в Череповце, после чего «вклеили» в кадр при помощи компьютерной графики. Съёмки проходили в ноябре, поэтому мухи в квартире милиционера регулярно засыпали, и Балабанов настаивал, чтобы они постоянно летали в кадре, для чего их приходилось будить и поднимать в воздух вентиляторами. В процессе производства ленты Алексей Балабанов неоднократно злоупотреблял алкоголем. Однажды, во время съёмок эпизода расстрела героя Алексея Серебрякова, актёр позвонил Сергею Сельянову и с недоумением сообщил, что режиссёр руководит процессом лёжа на полу, не смотря на съёмочную площадку. Однако продюсер успокоил его, дав ему понять, что всё в порядке. По словам Сельянова, Балабанов «мог снимать кино, не глядя <…> оно у него всё было в голове».

Музыкант Юрий Лоза в 2010 году сказал, что не дал бы свою песню «Плот» для фильма, если бы знал, что он получится «такой мерзкий». По его словам, в 2006 году ему позвонила ассистентка Балабанова с просьбой использовать композицию в новой картине режиссёра про войну в Афганистане, «чтобы у зрителя осталась вера в завтрашний день после рассказа о том времени и несправедливости войны».

Реакция 
В декабре 2006 года, на кинорынке, лента была продемонстрирована директорам кинотеатров, многие из которых не захотели выпускать её в прокат. До последнего момента выход «Груза 200» на широкие экраны оставался под вопросом, а основную премьеру переносили несколько раз. Прокат в итоге всё же начался 14 июня 2007 года. Отзывы на картину были противоречивыми: если одни называли картину лучшей работой Балабанова, то другие обвиняли его в «чернухе». Бывали случаи, когда зрителям в кинотеатрах отказывались продавать билеты на картину. Вручение ленте приза Гильдии российских кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр» обернулось скандалом.
После показа на «Кинотавре» французский кинокритик Жоэль Шапрон, ответственный за продвижение российского кино во Франции, с недоумением сказал: «Что будет следующим, снафф?». В итоге Шапрон забраковал показ ленты на Каннском кинофестивале, чем вызвал недовольство Балабанова, с которым был лично знаком много лет.

Несмотря на то, что фильм позиционировался как основанный на реальных событиях, обозреватели отмечали, что многие его сюжетные ходы повторяют фабулу романа Уильяма Фолкнера «Святилище». Первым на сюжетные параллели фильма и книги обратил внимание литературный критик Виктор Топоров: «Груз 200», по его мнению, это парафраз «Святилища», в котором персонаж по прозвищу Лупоглазый насиловал девушку кукурузным початком. В 2004 году в интервью журналисту Игорю Свинаренко Балабанов сказал, что очень хотел бы перенести на экран роман Фолкнера и даже готов поехать в Голливуд, если будет предложение об экранизации со стороны американцев. Друг юности режиссёра Кирилл Мазур вспоминал, что Алексей Октябринович ещё в институте читал «Святилище» и другие произведения Фолкнера, которого любил как писателя. По его словам, уже во взрослом возрасте Балабанов поделился с ним идеей снять фильм по какому-нибудь произведению американского литератора. Вместе с тем в 2009 году Балабанов отрицал сюжетное родство «Святилища» и «Груза 200», пояснив, что история девушки, которую изнасиловали бутылкой, реальна — подобное произошло с его подругой, на которой он когда-то хотел жениться.

По словам Сергея Сельянова, «любой канал этот фильм бы с руками оторвал» в период президентских выборов в России в 1996 году, а генеральный директор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский назвал «Груз 200» «самым антисоветским фильмом, какой только возможен». Алексей Полуян вспоминал, что после премьеры картины его хотели «грохнуть» двое прохожих на Невском проспекте, и чтобы его отпустили, ему пришлось объяснять, что исполнение роли милиционера-маньяка в «Грузе 200» — это его работа как актёра.

По мнению обозревателя «The Guardian» Стива Роуза, «Груз 200» — это «почти комедия, хотя и самого мрачного оттенка. Диалоги иногда бывают весёлыми, неуместная музыка добавляет сардонический тон, а ужас, в конечном итоге, опрокидывается в абсурд». Российский исламский общественный деятель Гейдар Джемаль охарактеризовал картину как «качественную „жесть“, местами весьма эффектную, но не поднимающуюся до метафизического прорыва в отрицание человека». Вадим Ризов из «The Village Voice» отметил, что для американского зрителя лента будет похожа на «Техасскую резню бензопилой», добавив, что «трудно не смотреть на всё это как на чрезвычайно чёрную комедию».

Фильм был показан на «Первом канале» в рамках телепередачи «Закрытый показ» 12 апреля 2008 года.

Саундтрек 
В фильме для создания атмосферы используются песни 1970—1980-х годов:

{| width="400" class="wikitable"
|-
! style="background-color:silver;" | Исполнитель
! style="background-color:grey;" | Песня
|-
| «Ариэль» || В краю магнолий
|-
| «Земляне» || Трава у дома
|-
| «ДК» || Новый поворот
|-
| Юрий Лоза и «Зодчие»|| Плот
|-
| Кола Бельды || Увезу тебя я в тундру
|-
| «Голубые молнии» || Дембельская
|-
| Afric Simone || Hafanana
|-
| ВИА «Песняры» || Вологда
|-
| «Кино» || Время есть, а денег нет
|-

Награды и номинации 
 2007 — Кинофестиваль «Кинотавр»: приз Гильдии российских кинокритиков, номинация на Главный приз.
 2008 — Премия «Белый слон» за лучшую картину.
 2008 — Приз Роттердамского кинофестиваля (KNF Prijs — Приз кинокритиков Нидерландов).
 2008 — Премия «MTV Россия»: номинация за лучшего злодея (Алексей Полуян), самую зрелищную сцену («Сцена в спальне капитана Журова: на кровати лежат несколько покойников и рыдающая пленница»).
 2008 — Премия «Ника»: номинация за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана (Алексей Серебряков), лучшего режиссёра (Алексей Балабанов), лучший звук.
 2008 — Премия «Жорж»: номинация за лучший отечественный фильм.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
 
 
 

Фильмы-триллеры России
Фильмы-драмы России
Фильмы Алексея Балабанова
Фильмы о милиционерах
Сексуальное рабство в фильмах
Фильмы России 2007 года
Фильмы СТВ
Фильмы на русском языке
Смертная казнь в фильмах
Молодёжь СССР 80-х
Критика коммунизма в кино
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы об изнасиловании и мести